Robaina ist der Familienname folgender bekannter Personen:

 Alejandro Robaina (1919–2010), kubanischer Tabakbauer
 Roberto Robaina (* 1956), kubanischer Politiker und ehemaliger Außenminister